Raša (Kroatië), een gemeente in de Kroatische provincie Istrië
 Raša (Slovenië), een plaats in de Sloveense gemeente Sežana
 Raša (rivier), een rivier op het schiereiland Istrië.